The Prodigal – cortometraggio del 1908
The Prodigal – cortometraggio del 1914
The Prodigal – film del 1931 diretto da Harry A. Pollard
The Prodigal – film del 1983
Il figliuol prodigo (The Prodigal) – film del 1955